South Antrim peut faire référence à:

La partie sud du Comté d'Antrim
South Antrim (Assembly constituency)
South Antrim (circonscriptions nord-irlandaise)
South Antrim (circonscription britannique)